Проли́в Ше́лихова () — пролив у северо-восточного побережья полуострова Аляска между материком и островами Кадьяк и Афогнак. Пролив разделяет боро Кадьяк-Айленд на островную и континентальную части. На северном конце пролива находится залив Кука.

Длина — около 350 км, ширина — от 50 до 150 км. Средние глубины 150—200 м. Берега обрывистые. Наблюдается сильное приливное течение скоростью до 15,5 км/ч. Приливы полусуточные.

Назван в честь промышленника Григория Шелихова, основавшего в 1784 году первое русское поселение на Аляске вблизи Бухты Трёх Святителей на острове Кадьяк.

Примечания 

Проливы Аляски
Проливы Тихого океана
Кадьяк-Айленд